Дру́жченко — українське прізвище. Відомі носії:

 Дружченко Владислав Георгійович — український бадмінтоніст, майстер спорту міжнародного класу.
 Дружченко Микола Вікторович — молодший сержант, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища
Прізвища на -енко